(3027) Шаварш () — астероид главного кольца, открытый 8 августа 1978 года Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории и 18 сентября 1986 года назван в честь спортсмена-подводника кавалера ордена «Знак Почёта» Шаварша Карапетяна, спасшего жизни 20-ти пассажиров ереванского троллейбуса, упавшего в Ереванское озеро.

См. также 
 Список астероидов (3001—3100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь людей